Die World Series 1984 war die 81. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Detroit Tigers, und der Champion der National League, die San Diego Padres, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 9. Oktober und endete am 14. Oktober 1984. Sieger nach fünf Spielen wurden die Detroit Tigers mit 4:1, die damit ihre vierte und bislang letzte World Series gewinnen konnten.

Als MVP der Serie wurde Detroits Shortstop Alan Trammell ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 10. Oktober 1984 im Jack Murphy Stadium in San Diego, Kalifornien

Spiel 2 
Mittwoch, 10. Oktober 1984 im Jack Murphy Stadium in San Diego, Kalifornien

Spiel 3 
Freitag, 12. Oktober 1984 im Tiger Stadium in Detroit, Michigan

Spiel 4 
Samstag, 13. Oktober 1984 im Tiger Stadium in Detroit, Michigan

Spiel 5 
Sonntag, 14. Oktober 1984 im Tiger Stadium in Detroit, Michigan

Einzelnachweise 

1984
Baseball 1984
Sportveranstaltung in San Diego
Sportveranstaltung in Detroit
Detroit Tigers
San Diego Padres